Torre-Pacheco är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Torre-Pacheco ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Torre-Pacheco är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Torre-Pacheco. Runt Torre-Pacheco är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Cartagena,  km söder om Torre-Pacheco. Trakten runt Torre-Pacheco består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i regionen Murcia